Kis Károly
II. (Kis) Károly (1354-1386) magyar király, III. Károly néven nápolyi király
Kis Károly (1912–1942) válogatott labdarúgó
Kis Károly (1964) labdarúgóedző

Kiss Károly
Kiss Károly (1793–1866) katonatiszt, hadtudós, hadtörténész, az MTA tagja
Kiss Károly (1841–1928) református lelkész, író, egyháztörténész
Kiss Károly (1858–1914) vegyészmérnök
Kiss Károly (1903–1983) kommunista politikus, külügyminiszter
Kiss Károly (1920) főpincér
Kiss Károly (1922) autómodellező
Kiss Károly (1930–1998) költő, műfordító, újságíró
Kiss Károly (1934) agrármérnök
Kiss Károly (1944) közgazdász
Kiss Károly agrárközgazdász, statisztikus

Hasonló nevűek
Francia Kiss Károly (1854–1914) főgimnáziumi tanár